Николай Иванович Сидельников (род. 3 ноября 1956, Киргизия) — российский учёный, специалист по лекарственному растениеводству, защите и биотехнологии растений.
Академик РАН (2019), член-корреспондент РАН (2016), доктор сельскохозяйственных наук (2014). С 2013 г. директор Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР).

Биография 
Родился в селе Сосновка Калининского района Киргизской ССР.
Окончил Киргизский СХИ им. К. И. Скрябина (1985).

До назначения в 2013 году директором Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений, в 2011—2013 гг. являлся там же заместителем директора и руководителем Центра растениеводства, а в 2000—2011 годах работал директором филиала этого НИИ.

В 2016 году был избран членом-корреспондентом РАН, в 2019 году — академиком РАН.

Член редколлегии научно-практического журнала «Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии».

Является членом наблюдательного совета Ассоциации производителей и потребителей традиционных растительных лекарственных средств.
Действительный член Общественной академии нетрадиционных и редких растений (2015).

Награждён почетными грамотами и благодарностями Россельхозакадемии, МСХ РФ, Федеральной службы охраны РФ, памятными медалями ЦК КПРФ.

Опубликовал более 110 научных трудов, из них шесть монографий. Фигурирует как соавтор в изобретениях СССР и как соавтор в 16 изобретениях РФ.

Примечания

Ссылки 
 Биографическая энциклопедия РАСХН, ВАСХНИЛ
 Его статьи в РИНЦ

Растениеводы России
Члены-корреспонденты РАН
Доктора сельскохозяйственных наук
Выпускники вузов Киргизии